Antoine Alexandre Rousseaux (1756-1827), général français
 Émile Rousseaux (1831-1874), graveur français
 Émile Rousseaux (1961-), joueur et entraîneur belge de volley-ball
 André Rousseaux, (1896-1973), écrivain, critique littéraire, journaliste français
 Hélène Rousseaux (1991-), joueuse de volley-ball belge
 Jacqueline Rousseaux, (1950-), femme politique belge
 Sébastien Rousseaux (1975-), pilote de rallye français
 Céline Rousseaux, journaliste sportive et présentatrice française
 Xavier Rousseaux, chercheur belge du Fonds national de la recherche scientifique
 Achille Justin Ernest Rousseaux, as de l'aviation française durant la Première guerre mondiale